Nógrádi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Nógrádi (1940–2009), ungarischer Fußballspieler
 Sándor Nógrádi (1894–1971), ungarischer Politiker

Siehe auch:
 Nógrád (Begriffsklärung)
 Nogrady